NGC 1539-1, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Stier
 NGC 1539-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Stier